Подкленье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Подкленье — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Подкленье — деревня в Быховском районе Могилёвской области.